Дезерт-Гот-Спрінґс (англ. Desert Hot Springs) — місто в окрузі Ріверсайд штату Каліфорнія в США.
 Палм-Дезерт (Каліфорнія) (англ. Palm Desert) — місто в окрузі Ріверсайд штату Каліфорнія, США.